Сезон НБА 1988–1989 був 43-ім сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Детройт Пістонс», які здолали у фінальній серії «Лос-Анджелес Лейкерс» із «сухим» рахунком 4:0.

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 25 команд, розподілених між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.

Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон
Регулярний сезон тривав з 4 листопада 1988 по 23 квітня 1989, найкращий результат по його завершенні мали «Детройт Пістонс».

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
c – Найкраща команда конференції
y – Переможець дивізіону
x – Учасник плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).

{{16TeamBracket |
| RD1=Перший раунд
| RD2=Півфінали конференції
| RD3=Фінали конференції
| RD4=Фінал НБА
| group1=Західна конференція
| group2=Східна конференція
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=Л.А. Лейкерс
| RD1-score01=3
| RD1-seed02=8
| RD1-team02=Портленд
| RD1-score02=0
| RD1-seed03=4
| RD1-team03=Сіетл
| RD1-score03=3
| RD1-seed04=5
| RD1-team04=Х'юстон
| RD1-score04=1
| RD1-seed05=3
| RD1-team05=Фінікс
| RD1-score05=3
| RD1-seed06=6
| RD1-team06=Денвер
| RD1-score06=0
| RD1-seed07=2
| RD1-team07=Юта
| RD1-score07=0
| RD1-seed08=7
| RD1-team08=Голден-Стейт
| RD1-score08=3| RD1-seed09=1| RD1-team09=Детройт| RD1-score09=3| RD1-seed10=8
| RD1-team10=Бостон
| RD1-score10=0
| RD1-seed11=4
| RD1-team11=Атланта
| RD1-score11=2
| RD1-seed12=5| RD1-team12=Мілвокі| RD1-score12=3| RD1-seed13=3
| RD1-team13=Клівленд
| RD1-score13=2
| RD1-seed14=6| RD1-team14=Чикаго| RD1-score14=3| RD1-seed15=2| RD1-team15=Нью-Йорк| RD1-score15=3| RD1-seed16=7
| RD1-team16=Філадельфія
| RD1-score16=0
| RD2-seed01=1| RD2-team01=Л.А. Лейкерс| RD2-score01=4| RD2-seed02=4
| RD2-team02=Сіетл
| RD2-score02=0
| RD2-seed03=3
| RD2-team03=Фінікс| RD2-score03=4
| RD2-seed04=7
| RD2-team04=Голден-Стейт
| RD2-score04=1
| RD2-seed05=1| RD2-team05=Детройт| RD2-score05=4| RD2-seed06=5
| RD2-team06=Мілвокі
| RD2-score06=0
| RD2-seed07=6| RD2-team07=Чикаго| RD2-score07=4| RD2-seed08=2
| RD2-team08=Нью-Йорк
| RD2-score08=2
| RD3-seed01=1| RD3-team01=Л.А. Лейкерс| RD3-score01=4| RD3-seed02=3
| RD3-team02=Фінікс
| RD3-score02=0
| RD3-seed03=1| RD3-team03=Детройт| RD3-score03=4| RD3-seed04=6
| RD3-team04=Чикаго
| RD3-score04=2
| RD4-seed01=W1
| RD4-team01=Л.А. Лейкерс
| RD4-score01=0
| RD4-seed02=E1| RD4-team02=Детройт| RD4-score02=4}}

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА
Щорічні нагородиНайцінніший гравець: Меджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»Новачок року: Мітч Річмонд, «Голден-Стейт Ворріорс»Захисний гравець року: Марк Ітон, «Юта Джаз»Шостий гравець року: Едді Джонсон, «Фінікс Санз»Найбільш прогресуючий гравець: Кевін Джонсон, «Фінікс Санз»Тренер року: Коттон Фітцсіммонс, «Фінікс Санз»Перша збірна всіх зірок:F – Карл Мелоун, «Юта Джаз»
F – Чарльз Барклі, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
C – Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
G – Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»
G – Меджик Джонсон, «Лос-Анджелес Лейкерс»Друга збірна всіх зірок:F – Том Чамберс, «Фінікс Санз»
F – Кріс Маллін, «Голден-Стейт Ворріорс»
C – Патрік Юїнг, «Нью-Йорк Нікс»
G – Джон Стоктон, «Юта Джаз»
G – Кевін Джонсон, «Фінікс Санз»Третя збірна всіх зірок:F – Домінік Вілкінс, «Атланта Гокс»
F – Террі Каммінгс, «Мілвокі Бакс»
C – Роберт Періш, «Бостон Селтікс»
G – Дейл Елліс, «Сіетл Суперсонікс»
G – Марк Прайс, «Клівленд Кавальєрс»Збірна новачків НБА:Рік Смітс, «Індіана Пейсерз»
Віллі Андерсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Мітч Річмонд, «Голден-Стейт Ворріорс»
Чарлз Сміт, «Лос-Анджелес Кліпперс»
Герсі Гокінс, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»Перша збірна всіх зірок захисту:Денніс Родман, «Детройт Пістонс»
Ларрі Ненс, «Клівленд Кавальєрс»
Марк Ітон, «Юта Джаз»
Майкл Джордан, «Чикаго Буллз»
Джо Думарс, «Детройт Пістонс»Друга збірна всіх зірок захисту:'''
Кевін Макейл, «Бостон Селтікс»
Ей Сі Грін, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Патрік Юїнг, «Нью-Йорк Нікс»
Джон Стоктон, «Юта Джаз»
Елвін Робертсон, «Сан-Антоніо Сперс»

Гравець тижня

Гравець місяця

Новачок місяця

Тренер місяця

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com